

Persone 
 Axel Jungk – skeletonista tedesco
 Max Jungk – attore, sceneggiatore e autore austriaco
 Peter Stephan Jungk –  scrittore statunitense
 Robert Jungk – giornalista e saggista austriaco